Colmesi – abitanti di Colma (Biella)
Colmesi – abitanti di Colmo (Pinguente)